Nikon – japoński producent sprzętu fotograficznego i optycznego
 Nikon – imię męskie

 Osoby
 Nikon (Potapczuk) – polski biskup prawosławny

 Nikon – patriarcha Moskwy
 Nikon (Bogojawleński) – rosyjski biskup prawosławny
 Nikon (Fomiczow) – rosyjski biskup prawosławny
 Nikon (Fomin) – rosyjski biskup prawosławny
 Nikon (Łysenko) – rosyjski biskup prawosławny
 Nikon (Mironow) – rosyjski biskup prawosławny
 Nikon (Pietin) – rosyjski biskup prawosławny
 Nikon (Purlewski) – rosyjski biskup prawosławny
 Nikon (Rożdiestwienski) – rosyjski biskup prawosławny
 Nikon (Sofijski) – rosyjski biskup prawosławny
 Nikon (Wasin) – rosyjski biskup prawosławny
 Nikon (Wasiukow) – rosyjski biskup prawosławny

 Nikon (Rklicki) – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego poza granicami Rosji

 Nikon (Liolin) – biskup Kościoła Prawosławnego w Ameryce

 Nikon (Kałember) – biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego